Sallent de Gállego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sallent de Gállego (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sallent de Gállego (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar